Америка́нское филателисти́ческое о́бщество (; сокращённо APS) — старейшая и самая крупная национальная организация коллекционеров почтовых марок в США, основанная в 1886 году.

Описание 
Американское филателистическое общество представляет собой крупнейшую некоммерческую филателистическую организацию в мире, которая по состоянию на 2007 год насчитывала почти 44 тысяч членов. Штаб-квартира общества находится в  (Пенсильвания). Как члены общества, так и его интересы рассредоточены по всему миру.

История 

Общество было основано 13 сентября 1886 года в Нью-Йорке под названием «Американская филателистическая ассоциация». На следующий день первым президентом ассоциации был избран Джон К. Тиффани. Ассоциация на несколько месяцев получила своё нынешнее имя в 1897 году, но затем вернулась к прежнему названию, и лишь в 1908 году окончательно стала называться так, как называется теперь. Число членов общества превысило 4 тысячи человек в 1940 году. Среди них были президент США Франклин Делано Рузвельт и министр внутренних дел США Гарольд Икес. Общество стало членом Международной федерации филателии в 1947 году.

Штаб-квартира общества долгое время, начиная с 1 апреля 1945 года, размещалась в Стейт-Колледже (Пенсильвания). В 2002 году было принято решение перенести штаб-квартиру в Бельфонт (Пенсильвания), где в июне 2004 года был организован Американский филателистический центр.

Члены общества 
За последние десятилетия наблюдается снижение числа зарегистрированных членов общества. К 1981 году в составе общества насчитывалось более 51 тысячи человек, проживавших в США и в более чем 100 других странах мира. В 2003 году в обществе состояло более 47 тысяч человек, в 2007 году — около 44 тысяч членов.

Членами общества также являются многие коммерческие филателистические дилеры и около 700 местных филателистических клубов. Кроме того, аффилированными членами Американского филателистического общества являются 200 специализированных обществ.

Филателистические услуги 
Американское филателистическое общество оказывает ряд услуг своим членам, включая:
 «The American Philatelist» («Америкэн Филателист») — ежемесячный журнал, издаваемый обществом,
 «StampStore» — приобретение марок в режиме онлайн,
 сеть реализации марок почтой (),
 пользование Американской библиотекой филателистических исследований,
 страхование коллекций марок,
 услуги Американской службы экспертов в области филателии,
 аккредитацию судей для филателистических выставок.

См. также

Литература 
  
 Lidman D., Apfelbaum J. D. The World of Stamps and Stamp Collecting. — , NY, USA: Charles Scribner’s Sons, 1981. — xii + 243 p. — ISBN 0-684-17156-2. [Первая книга, выпущенная Американским филателистическим обществом для широкого круга читателей.]

Ссылки 

 
 Веб-страница полезных ссылок Американского филателистического общества
 Текущие новости Американского филателистического общества на сайте «Stamplover»

Филателистические организации
Общественные организации США
Организации, основанные в 1886 году